Carteret – hrabstwo w stanie Karolina Północna w USA
 Carteret – miejscowość w stanie New Jersey w USA
 Barneville-Carteret – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Dolna Normandia, w departamencie Manche

 John Carteret, 2. hrabia Granville – polityk brytyjski